Jan Urban (1874–1940) – polski jezuita
 Jan Urban (1895–1987) – polski dziennikarz i sprawozdawca sejmowy, ojciec Jerzego
 Jan Urban (ur. 1962) – polski piłkarz i trener
 Jan Piotr Urban – polski geolog i ekolog
  (ur. 1948) – czeski historyk.